Dagbladet ist der Name verschiedener Zeitungen:

 Dagbladet (Norwegen), norwegische Tageszeitung
 Dagbladet Information, dänische Tageszeitung
 Svenska Dagbladet, schwedische Tageszeitung